«Словарь русского языка XVIII века» — исторический словарь толкового типа, выпускаемый Институтом лингвистических исследований РАН, представляет собой систематическое описание лексики русского языка в эпоху формирования в России нового литературного языка на национальной основе. Словарь описывает лексику, употреблявшуюся в письменных текстах с начала самостоятельного правления Петра I (1690-е гг.) до переходного периода в истории русского литературного языка, приходящегося на первое десятилетие XIX в. и вплотную примыкающего к языку пушкинской поры.

По сравнению со «Словарём Академии Российской», вышедшим ещё в конце XVIII в. и также описывающим лексику этого столетия, «Словарь русского языка XVIII века» значительно расширяет объём описываемой лексики — по предварительным данным на момент завершения словаря он будет составлять ок. 100000 слов. Пуристические тенденции той эпохи обусловили отказ составителей «Словаря Академии Российской» от многих разрядов лексики, включённых в «Словарь русского языка XVIII века»; к ним относятся лексика петровской эпохи, слова, употреблявшиеся в многочисленных литературно-художественных произведениях и научных изданиях; особое внимание в словаре уделено словам, заимствованным в русский язык на протяжении XVIII столетия.

Материальной базой словаря является картотека, насчитывающая более 2 000 000 цитат, выбранных из широкого круга источников.

История создания 
В 1959 году академик В. В. Виноградов выдвинул предложение о создании словаря, описывающего русский язык XVIII века. Через год в словарном отделе Института языкознания в Ленинграде началась работа по формированию картотеки под руководством Г. П. Блока. После его смерти в 1961 году работу возглавил Ю. С. Сорокин. Под его руководством в течение десятилетия группа исследователей сформировала словарную картотеку объёмом более полутора миллиона карточек; параллельно велась работа по исследованию языка XVIII в.. С самого начала работы были определены жесткие сроки по составлению словаря: за 1960—1970-е гг. было запланировано подготовить 10 томов объёмом в 1000 а.л.; непосредственное составление словаря началось весной 1972 г..

При создании картотеки на начальном этапе применялось сплошное расписывание основных источников (в их числе были «Письма и бумаги Петра I», отдельные произведения В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, В. М. Ломоносова, «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина и др.), но в дальнейшем в целях более полного охвата текстов разных жанров стали использовать частичную выборку лексики; наряду с печатными изданиями эпизодически привлекались рукописные источники. На этом этапе предполагалось, что для начала полноценной работы над словарём объём картотеки должен составлять примерно 3,5—4 миллиона карточек с цитатами.

В 1977 году вышел проект словаря, а в 1984 году — первый выпуск. Незадолго до его публикации коллектив словаря, уступая издательским требованиям, был вынужден сократить объём, убрав часть материала.

Источники словаря 
Формирование картотеки под руководством Г. П. Блока началось с ориентацией преимущественно на художественную литературу. Отдавая предпочтение произведениям выдающихся писателей XVIII в., Блок тем не менее отмечал следующее:

Основной задачей Ю. С. Сорокина стало расширение круга источников создаваемого словаря. Под его руководством в течение двух десятилетий картотека была пополнена материалами текстов, относящихся ко всем жанрам литературы и письменности XVIII века: произведений русских писателей, памятников духовной литературы (торжественных слов, проповедей, полемических произведений), научных трудов, официальных и деловых документов, материалов частной переписки отдельных лиц, фольклорных произведений и др.

Опубликованный в 1984 г. указатель источников содержит 1547 названий; в дополнение к ним в нечётных выпусках словаря публикуются списки новых источников, содержащие более 300 названий на 2015 г. Из них на сегодняшний день для картотеки словаря выбрано около 2300000 цитат.

Принципы описания языкового материала 
Словарь является историческим не только по своим материалам, но также по методу их описания. Более подробно в словаре описывается та часть лексики, которая является специфической для языка XVIII века. При этом авторы словаря впервые в исторической лексикографии поставили цель показать динамические процессы в языке на протяжении столетия и разработаны приёмы показа этой динамики. Основным приёмом является система графических помет, сопровождающих заголовочные слова. Например, белый треугольник указывает на те элементы лексической системы, которые появились в русском языке в XVIII в. (см. илл.), а чёрный — ушедшие из языка слова .

В словаре принят алфавитно-гнездовой принцип расположения материала; помимо слов, единицей описания могут быть некоторые значимые части слова (анти-, архи-, обер- и др.). Кроме того, в пределах одной словарной статьи могут быть описаны два (и более) однокоренных разносуффиксальных слова, совпадающих или очень близких по значению.

В «Словаре русского языка XVIII века» используется разветвлённая система специальных помет, дополнительно к основному определению дающих стилистические, тематические, социолингвистические, этимологические сведения о лексеме, динамике её употребления на протяжении XVIII века и др.

Вышедшие выпуски 
С 1984 г. было опубликовано 22 выпуска «Словаря русского языка XVIII века», описывающие лексику на буквы А — П.
 А — Безпристрастие (1984).
 Безпристрастный — Вейэр (1985).
 Век — Воздувать (1987).
 Воздух — Выпись (1988).
 Выпить — Грызть (1989).
 Грызться — Древный (1991).
 Древо — Залежь (1992).
 Залезть — Ижоры (1995).
 Из — Каста (1997).
 Кастальский — Крепостца (1998).
 Крепость — Льняной (2000).
 Льстец — Молвотворство (2001).
 Молдавский — Напрокудить (2003).
 Напролет — Непоцелование (2004).
 Непочатый — Обломаться (2005).
 Обломить — Онца (2006).
 Оный — Открутить (2007).
 Открытие — Пена (2011).
 Пенат — Плангерд (2011).
 Планета — Подняться (2013).
 Подоба — Помощный (2015).
 Помощь — Потрактовать (2019)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница словаря на сайте Института лингвистических исследований

Словари русского языка
Толковые словари
Лексикография русского языка
История русского языка
Книги издательства «Наука»